Женская сборная Венгрии по гандболу — гандбольная сборная, которая представляет Венгрию на чемпионатах Европы и мира по гандболу. Контролируется Венгерской гандбольной федерацией.

Сборная Венгрии считается крепким середняком среди европейских сборных, который способен, однако, «выстрелить». На 1990-е годы выпали золотые годы женской сборной Венгрии, когда она выиграла два раза серебряные медали Олимпийских игр, серебряные медали домашнего (с Австрией) чемпионата мира и выиграла в 2000 году чемпионат Европы. Последней наградой в активе венгерок стала бронза чемпионата Европы 2012 года.

Достижения 
 Чемпионы   2-е место   3-е место   4-е место

Олимпийские игры 
В 1976 году Венгрия дебютировала на Олимпийских играх. Высшее достижение — серебряные медали Игр в Сиднее (2000 год).

Чемпионаты мира 
Сборная Венгрии пропустила чемпионаты мира всего дважды: в 1990 и 2011 году. Высшее достижение — титул чемпионок мира 1965 года. Также в активе венгерок есть четыре серебряные и четыре бронзовые награды. В 2003 году Венгрия довела финал чемпионата мира до овертайма, который проиграла Франции со счётом 32:29.

Чемпионаты Европы 
Сборная Венгрии — постоянная участница всех чемпионатов Европы. В 2000 году венгерки одержали свою первую и единственную на текущий момент победу на чемпионате Европы, победив Украину в финале со счётом 32:30

Иные турниры 
 Кубок Мёбельринген 2003: Second place
 Карпатский кубок 1970: 3-е место
 Карпатский кубок 1971: 2-е место
 Карпатский кубок 1981: 3-е место
 Карпатский кубок 1984: 2-е место
 Карпатский кубок 2011: 3-е место
 Карпатский кубок 2012: 2-е место

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Венгерской гандбольной федерации
 Страница на сайте handball.hu

Венгрия
Гандбол
Гандбол в Венгрии